Unterbuch ist der Name folgender Orte:

 Unterbuch (Daiting), Ortsteil der Gemeinde Daiting, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Unterbuch (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Unterbuch (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

 Unterbuch (Gemeinde Gmünd), Ortschaft von Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Unterbuch (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Katastralgemeinde und Ortschaft von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Unterbuch (Gemeinde Nestelbach bei Graz), Ortschaft von Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Unterbuchen
 Buch (Begriffsklärung)
 Oberbuch